

Станції метро 
 «Дружби народів» — станція Київського метрополітену
 «Дружби народів» — проектована станція Харківського метрополітену
 «Дружби народів» — колишня назва станції Ташкентського метрополітену «Буньодкор»

Див. також 
 Орден Дружби народів — орден, що існував в Радянському Союзі з 1972 року
 Арка Дружби народів — скульптурна композиція в Києві на території Хрещатого парку
 Російський університет дружби народів — російський виш, розташований у Москві
 Братство народів (також Дружба народів) —  концепція в марксистській теорії соціального класу.